Diamond Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Diamond Township (Arkansas)
 Diamond Township (Iowa)
 Diamond Township (Oklahoma)